Le nom Gecko peut désigner :
 le nom vernaculaire gecko donné à l’ensemble des lézards de l'infra-ordre des Gekkota. Ce nom provient du malais « Gekoq », qui est une onomatopée correspondant au cri d’un gecko indonésien ;
 Gecko, qui est le moteur de rendu développé par Mozilla ;
 un personnage du Cycle de Déméter ;
 le nom de code donné par l'OTAN au missile 9K33 Osa ;
 Gecko, une chanson d'Oliver Heldens sortie en 2014 ;
 Gecko (Overdrive), une autre chanson d'Oliver Heldens, également sortie en 2014.

Voir aussi les homophones :
 Gekko Moria est un personnage du manga , c’est un des Capitaines Corsaires.
 Seth Gueko (1980-), rappeur français.

Onomatopée